{{SEITENTITEL:P2O5}}
P2O5 steht für:

 Phosphorpentoxid, eine chemische Verbindung (genauer: P4O10)
 P2O5 (Band), eine deutsche Hardrock-Band mit psychedelischen Einflüssen

P2O5